

Монта — район у складі округу Біма провінції Західна Південно-Східна Нуса
 Монта — село, центр району Монта

Монта — муніципалітет у регіоні П'ємонт провінції Кунео

Див. також 

 Монт
 Монті